Leucosiidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av George Samouelle 1819. Enligt Catalogue of Life ingår Leucosiidae i överfamiljen Leucosioidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leucosiidae 43 arter. 

Leucosiidae är enda familjen i överfamiljen Leucosioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Leucosiidae